Черепаново — название населённых пунктов в России.

Башкортостан 
 Черепаново — деревня в Салаватском районе.

Вологодская область 
 Черепаново — деревня в Кадуйском районе.

Калининградская область 
  — посёлок в Правдинском районе.
 Черепаново — посёлок в Светловском городском округе.

Костромская область 
 Черепаново — деревня в Октябрьском районе.

Нижегородская область 
 Черепаново — деревня в городском округе Сокольский.

Новосибирская область 
 Черепаново — город, административный центр Черепановского района.

Оренбургская область 
 Черепаново — село в Новосергиевском районе.

Пермский край 
 Черепаново — деревня в Верещагинском районе.
 Черепаново — деревня в Карагайском районе.
 Черепаново — деревня в Сивинском районе.
 Черепаново — деревня в Чердынском районе.

Свердловская область 
 Черепаново — деревня в Артинском городском округе.

Тюменская область 
 Черепаново — село в Нижнетавдинском районе.

Чувашия 
 Черепаново — деревня в Красночетайском районе.

Ярославская область 
 Черепаново — деревня в Первомайском районе.